Friedrich Molter ist der Name folgender Personen

* Friedrich Molter (Bibliothekar) (1775–1842), deutscher Bibliothekar 
 Friedrich Valentin Molter (1722–1808), deutscher Bibliothekar, Dichter, Numismatiker und Archäologe